Leibnizdenkmal oder Leibniz-Denkmal steht für

 Leibniz-Denkmal (Hannover), eine 2008 am Opernplatz installierte Skulptur des Künstlers Stefan Schwerdtfeger
 Leibniz-Denkmal (Leipzig), 1883 in Leipzig eingeweihte überlebensgroße Bronzefigur von Ernst Julius Hähnel